Luca Antonelli (Monza, 11 de fevereiro de 1987) é um futebolista profissional italiano, jogador do Empoli.

Títulos 
 Milan
 Supercopa da Itália: 2016

Ligações externas 
 

Naturais de Monza
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Empoli Football Club
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol